Миракя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Миракян, Армен Багратович (род. 1938) — советский и армянский кинооператор, режиссёр, сценарист, мультипликатор.
 Миракян, Ваан Агабекович (1866—1942) — армянский советский поэт.
 Миракян, Ваге (род. 1993) — армянский футболист.